Schlitter ist der Familienname folgender Personen:

 Duane A. Schlitter (* 1942), US-amerikanischer Mammaloge
 Oscar Schlitter (1868–1939), deutscher Bankier
 Oskar Hermann Artur Schlitter (1904–1970), deutscher Botschafter